Municipio de Haynes puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Haynes (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Kidder.
 Municipio de Haynes (condado de Alcona, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Alcona.